L'épreuve par équipes femmes en tennis de table fait partie du programme de cette épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro. L'épreuve a lieu du 12 au  au Riocentro. Le tournoi est un tournoi à élimination directe avec une finale pour la troisième place jouée entre les deux perdants des demi-finales.

Médaillés

Qualifications

Calendrier
  : .
 Quart de finale : .
 Demi-finale :  et .
 Finale : .

Tableau

Références

Par équipes femmes